Prunet (Ardèche)
Prunet (Cantal)
Prunet (Haute-Garonne)
ook:
Prunet-et-Belpuig,  Pyrénées-Orientales